Junket – dolce britannico
 Junket – marchio dolciario statunitense